French Open 2011 byl 110. ročník významného tenisového turnaje, který se konal ve dnech 22. května až 5. června, kvalifikace byla hrána od 17. května. Šlo o druhý grandslamový tenisový turnaj sezóny, jediný hraný na antuce. Uskutečnil se tradičně na dvorcích Rolanda Garosse v Paříži.

Organizátorem události byla Mezinárodní tenisová federace. Turnaj patřil do mužského okruhu ATP World Tour 2011 a ženského okruhu WTA Tour 2011. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájci titulu ve dvouhře byli Španěl Rafael Nadal, který turnaj vyhrál a Italka Francesca Schiavoneová, jež podlehla ve finále.

Vítězové 
Vítězem mužské dvouhry se stal první nasazený Rafael Nadal, který ve finále přehrál Federera ve čtyřech setech, čímž si udržel pozici světové jedničky o 45 bodů před Djokovićem. Vyrovnal tak Borgův rekord šesti titulů v otevřené éře tenisu. Předchozích titulů dosáhl v letech 2005–2008 a 2010.

Vítězkou ženské dvouhry se stala Číňanka a šestá nasazená Li Na, která ve finále porazila obhájkyni titulu Francescu Schiavoneovou ve dvou setech 6–3, 7–6. Stala se tak historicky vůbec prvním tenistou z asijské země, jenž dokázal vyhrát dvouhru na jakémkoli grandslamu.

Vítězem mužské čtyřhry se stal druhý nasazený bělorusko-kanadský pár Max Mirnyj a Daniel Nestor, který ve třech finálových setech porazil nenasazenou kolumbijsko-argentinskou dvojici Juan Sebastián Cabal a Eduardo Schwank. Nestor tak obhájil titul a získal třetí vítězství (předchozí výhry 2007, 2010), stejně tak pro Mirného se jednalo o třetí trofej (předchozí výhry 2005, 2006).

Vítězem ženské čtyřhry se stal český nenasazený pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který ve finále porazil sedmou nasazenou indicko-ruskou dvojici Sania Mirzaová a Jelena Vesninová po setech 6–3, 6–4. Obě hráčky tak získaly první grandslamový titul.

Vítězem smíšené čtyřhry se stal australsko-americký nenasazený pár Casey Dellacquová a Scott Lipsky, který ve finále přehrál první nasazenou slovinsko-srbskou dvojici Katarina Srebotniková a Nenad Zimonjić po setech 6–7, 6–4 a v rozhodujícím vítězném supertiebreaku 10–7. Pro oba tenisty je to první grandslamový titul v seniorské kategorii.

Galerie vítězů

Čeští tenisté

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra 
{|class="wikitable" border="1" style="font-size: 90%;" ;
|- style="text-align:center;"
! style="background:#ededed;" | Kolo
! style="background:#ededed;" | Česká hráčka
! style="background:#ededed;" | Soupeřka
! style="background:#ededed;" | Výsledek
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Petra Kvitová (9) ||  Gréta Arnová || 6–2, 6–1 
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 2. kolo || Petra Kvitová (9)  ||  Čeng Ťie || 6–4, 6–1
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 3. kolo || Petra Kvitová (9)  ||  Vania Kingová || 6–4, 6–2
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 4. kolo || Petra Kvitová (9)  ||  Li Na (6) || 6–2, 1–6, 3–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Lucie Šafářová  ||  Kirsten Flipkensová || 6–1, 6–1
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 2. kolo || Lucie Šafářová  ||  Julia Görgesová (17) || 6–2, 5–7, 2–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Klára Zakopalová (31)  ||  Čan Jung-žan || 5–7, 1–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || B. Záhlavová–Strýcová  ||  Li Na (6) || 3–6, 7–6, 3–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Lucie Hradecká  ||  Anastasija Sevastovová || 6–3, 5–7, 6–1
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 2. kolo || Lucie Hradecká  ||  Andrea Petkovicová (15) || 6–7, 2–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Iveta Benešová  ||  Samantha Stosurová (8) || 2–6, 3–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Andrea Hlaváčková  ||  Viktoria Azarenková (4) || 3–6, 3–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Renata Voráčová  ||  Alizé Cornetová || 4–6, 2–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Sandra Záhlavová  ||  Čeng Ťie || 4–6, 3–6
|-bgcolor="#FFF0F5"
| 1. kolo || Zuzana Ondrášková  ||  Caroline Garciaová (WC) || 3–6, 4–6
|}

 Výkony 

Do soutěží dvouher nastoupili čtyři muži a deset žen z České republiky.

Nasazená šestka Tomáš Berdych podlehl již v prvním kole francouzskému kvalifikantovi a 140. hráči světa Stéphanu Robertovi, když vedl dva nula na sety a v pátém měl mečbol. Nezopakoval tak loňské semifinále a ztrátou bodů klesl po turnaji na sedmé místo žebříčku ATP. V mužském singlu se nejdále probojoval kvalifikant Lukáš Rosol, který ve druhém kole přešel po pěti sadách přes světovou osmičku Jürgena Melzera. Ve třetím pak nestačil na Argentince Juana Ignacia Chelu.

Mezi ženami do druhého kola postoupily tři hráčky z deseti, a to nasazená devítka Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Lucie Hradecká. V něm byla úspěšná pouze Kvitová, která porazila Číňanku Ťie Čengovou. Její cesta skončila v osmifinále na raketě krajanky Čengové, když prohrála s turnajovou šestkou a vítězkou tohoto grandslamu Li Na, přestože v rozhodující sadě vedla 3:0, ale následně ztratila šest gamů v řadě.

V mužské čtyřhře nejdále do třetího kola došla čtrnáctá nasazená česko-slovenská dvojice František Čermák a Filip Polášek.

Nejlepšího výsledku na turnaji dosáhl nenasazený pár v ženské čtyřhře Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který soutěž vyhrál. V celém turnaji dvojice neztratila ani jeden set. V úvodním kole přešla přes turnajové osmičky Benešovou a Záhlavovou-Strýcovou, ve čtvrtfinále zdolala druhý nasazený pár Peschkeová a Srebotniková, v semifinále pak trojky Kingovou se Švedovovou a ve finále dominovala nad sedmičkami turnaje Mirzaovou a Vesninovou, když zvítězila po setech 6–4, 6–3. V deblovém žebříčku WTA se posunuly obě hráčky na své maximum, když 6. června Hlaváčková figurovala na 18. a Hradecká pak na 20. místě.

Ve smíšené čtyřhře se do čtvrtfinále probojoval sedmý nasazený česko-indický pár Iveta Benešová a Leander Paes, v němž nestačil na jedničky Srebotniková a Zimonjić.

 Statistiky 
 Nejvíce es:  Roger Federer – 70 /  Julia Görgesová – 18;
 Nejrychlejší podání:  John Isner – 232 km/h /  Lucie Hradecká – 197 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Guillermo García-López – 28 /  Maria Šarapovová – 30;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Máximo González – 79 % /  Sara Erraniová – 83 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 46 /  Li Na – 33

 Lukáš Rosol se v počtu zahraných es a rychlosti servisu umístil ve statistikách na 6. místě s 38 míči, respektive rychlostí podání 222 km/h.

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=77
|RD1-score1-4= 
|RD1-score1-5= 
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Robin Söderling
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=63
|RD1-score2-4= 
|RD1-score2-5= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Andy Murray
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=7
|RD1-score3-3=6
|RD1-score3-4= 
|RD1-score3-5= 
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Juan Ignacio Chela
|RD1-score4-1=62
|RD1-score4-2=5
|RD1-score4-3=2
|RD1-score4-4= 
|RD1-score4-5= 

|RD1-seed5=9
|RD1-team5= Gaël Monfils
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=3
|RD1-score5-3=63
|RD1-score5-4= 
|RD1-score5-5= 
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Roger Federer
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=77
|RD1-score6-4= 
|RD1-score6-5= 

|RD1-seed7= 
|RD1-team7= Fabio Fognini
|RD1-score7-1= 
|RD1-score7-2= 
|RD1-score7-3= 
|RD1-score7-4= 
|RD1-score7-5= 
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Novak Djoković
|RD1-score8-1=w/o
|RD1-score8-2= 
|RD1-score8-3= 
|RD1-score8-4= 
|RD1-score8-5= 

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Rafael Nadal
|RD2-score1-1= 
|RD2-score1-2= 
|RD2-score1-3= 
|RD2-score1-4= 
|RD2-score1-5= 
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Andy Murray
|RD2-score2-1= 
|RD2-score2-2= 
|RD2-score2-3= 
|RD2-score2-4= 
|RD2-score2-5= 

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Roger Federer
|RD2-score3-1=77
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=3
|RD2-score3-4=77
|RD2-score3-5= 
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Novak Djoković
|RD2-score4-1=65
|RD2-score4-2=3
|RD2-score4-3=6
|RD2-score4-4=65
|RD2-score4-5= 

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Rafael Nadal
|RD3-score1-1=7
|RD3-score1-2=77
|RD3-score1-3=5
|RD3-score1-4=6
|RD3-score1-5= 
|RD3-seed2=3
|RD3-team2= Roger Federer
|RD3-score2-1=5
|RD3-score2-2=63
|RD3-score2-3=7
|RD3-score2-4=1
|RD3-score2-5= 
}}

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Další finále soutěží

Junioři

Dvouhra juniorů 
 Bjorn Fratangelo –  Dominic Thiem, 3–6, 6–3, [10–8]
 Fratangelo získal první grandslamový titul a také se stal prvním Američanem, který vyhrál juniorku od roku 1977, kdy se to povedlo Johnu McEnroeovi.

Dvouhra juniorek 
 Ons Džabúrová –  Mónica Puigová, 7–6(10–8), 6–1
 Džabúrová vyhrála první grandslam.

Čtyřhra juniorů 
 Andrés Artuñedo /  Roberto Carballes –  Mitchell Krueger /  Shane Vinsant, 5–7, 7–6(7–5), [10–5]

Čtyřhra juniorek 
 Irina Chromačovová /  Marina Zaněvská –  Viktoria Kanová /  Demi Schuursová, 6–4, 7–5

Vozíčkáři

Mužská dvouhra vozíčkářů 
 Maikel Scheffers –  Nicolas Peifer, 7–6(7–3), 6–3
 Scheffers získal první grandslam.

Ženská dvouhra vozíčkářek 
 Esther Vergeerová –  Marjolein Buisová, 6–0, 6–2
 Vergeerová vyhrála na Roland Garros pátý titul v singlu v řadě a celkově osmnáctý z dvouher.

Mužská čtyřhra vozíčkářů 
 Shingo Kunieda /  Nicolas Peifer –  Robin Ammerlaan /  Stefan Olsson, 6–2, 6–3

Ženská čtyřhra vozíčkářů 
 Esther Vergeerová /  Sharon Walravenová –  Jiske Griffioenová /  Aniek van Kootová, 5–7, 6–4, [10–5]

Legendy

Čtyřhra mužských legend pod 45 let 
 Fabrice Santoro /  Todd Woodbridge –  Arnaud Boetsch /  Cédric Pioline, 6–2, 6–4

Čtyřhra mužských legend nad 45 let 
 Guy Forget /  Henri Leconte –  Andrés Gómez /  John McEnroe, 6–3, 5–7, [10–8]

Čtyřhra ženských legend 
 Lindsay Davenportová /  Martina Hingisová –  Martina Navrátilová /  Jana Novotná, 6–1, 6–2

Body do žebříčků ATP a WTA

Prize money 
Celkový rozpočet grandslamu činí 17 520 000 €. Částky ve čtyřhrách jsou uváděny na pár.

Divoké karty 
Následující hráči obdrželi od organizátorů divoké karty do hlavní soutěže:

Mužská dvouhra 
  Tim Smyczek
  Bernard Tomic
  Arnaud Clément
  Benoît Paire
  Maxime Teixeira
  Édouard Roger-Vasselin
  Guillaume Rufin
  Vincent Millot

Ženská dvouhra 
  Casey Dellacquová
  Irina Falconiová
  Pauline Parmentierová
  Caroline Garciaová
  Kristina Mladenovicová
  Iryna Brémondová
  Stéphanie Foretzová Gaconová
  Olivia Sanchezová

Mužská čtyřhra 
  Adrian Mannarino /  Benoît Paire
  Jérémy Chardy /  Arnaud Clément
  Gaël Monfils /  Josselin Ouanna
  Marc Gicquel /  Édouard Roger-Vasselin
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Renavand
  Guillaume Rufin /  Alexandre Sidorenko
  Olivier Patience /  Éric Prodon

Ženská čtyřhra 
  Alizé Cornetová /  Virginie Razzanová
  Julie Coinová /  Mathilde Johanssonová
  Irena Pavlovicová /  Laura Thorpeová
  Caroline Garciaová /  Aurélie Védyová
  Kristina Mladenovicová /  Pauline Parmentierová
  Claire Feuersteinová /  Stéphanie Foretzová Gaconová
  Victoria Larrièreová /  Alizé Limová

Kvalifikanti 
Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:

Mužská dvouhra 
  Frank Dancevic
  Steve Darcis
  Alejandro Falla
  Augustin Gensse
  Denis Gremelmayr
  David Guez
  Łukasz Kubot
  Javier Martí
  Leonardo Mayer
  Björn Phau
  Éric Prodon
  Albert Ramos
  Stéphane Robert
  Lukáš Rosol
  Thomas Schoorel
  Antonio Veić

Následující hráči postoupili jako tzv. šťastní poražení (LL; Lucky losers):
  Andreas Beck
  Alex Bogomolov
  Simone Bolelli
  Marc Gicquel
  Marsel İlhan

Ženská dvouhra 
  Mona Barthelová
  Čan Jung-žan
  Eleni Daniilidou
  Corinna Dentoniová
  Marina Erakovićová
  Olga Govortsovová
  Sabine Lisická
  Nuria Llagosteraová Vivesová
  Silvia Solerová Espinosaová
  Sloane Stephensová
  Heather Watsonová
  Aleksandra Wozniaková

Následující hráčka postoupila jako tzv. šťastná poražená (LL; lucky loser):
  Anastasija Pivovarovová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální web turnaje